Résultats détaillés de l’édition 1969 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 28 août au .

Faits marquants 
Le court central étant détrempé à la suite de pluies diluviennes, la finale a été reportée au lundi, puis au mardi . Les organisateurs ont alors recours à une méthode radicale pour sécher l'herbe : ils utilisent le souffle créé par le vol d'un hélicoptère en rase-mottes. Les gradins étaient vides pendant cette intervention aérienne. Rod Laver a obtenu de l'arbitre, l'autorisation de mettre les chaussures à pointes qu'utilisent les sportifs en athlétisme.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
13 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1969 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1969
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1969
Tennis en août 1969
Sport en septembre 1969